Трка на 800 метара у мушкој конкуренцији, била је једна од 47 дисциплина атлетског програма на Летњим олимпијским играма 2016. у Рио де Жанеиру, Бразил. Такмичење је одржано од 12. до 15. августа на Олимпијском стадиону Жоао Авеланж.

Титулу олимпијског победника са Олимпијских игара у Лондону 2012 одбранио је Дејвид Рудиша из Кеније.

Земље учеснице 
Учествовало је 58 атлетичара из 39. земаља.

Систем такмичења 
Такмичње у овој дисциплини се одржавало три дана. Првог дана у квалификацијама су учествовали сви такмичари подељени подељени у .. група, а најбољих 16 се пласирало у полуфинале од којих најбољих 8 отишло је у финале.

Кратак преглед такмичења 
Кенијац Дејвид Рудиша дошао је на такмичење, као актуелни олимпијски победник 2012. и светски првак 2015., као и најбољи на светској листи за  ову сезону резултатом 1:43.35 мин. Његови главни конкуренити били су његови земљаци Алфред Кипкетер и Фергусон Черијот Ротич, афрички порвак Најџел Ејмос из Боцване и олимпијски победник 2012. на 1.500 метара Тауфик Махлуфи.

У квалификацијама изненађење је било елиминација Ејмоса, због лоше тактике током трке. У полуфиналу елминацијом су изненадили Амел Тука, код којег је изостао његов познати финиш са такмичења прошле године и другопласирани са Светског првенства 2015. Пољак Адам Кшчот. Победници прве полуфиналне групе Француз 	Пјер Амброаз Бос и Алжирац Тауфик Махлуфи у мртвој трци постигили време 1:43,85, а Рудиша је победио у трећој групи са 3 стотинке закашњења, за овима из прве групе. Кипкетер је освојио другу полуфиналну трку..

Финалну трку повео је Киппкетер и 200 м  прешао за 23,2 и наставио да води до 400 м 49,3. Пратио га је Рудиша само корак иза. После 400 метара Рудиша прелази Кипкетера, следећи Бос убрзава и први пролази 600 метара са 1:16,1 а већина осталих била је била је у времену једне секунде. У завршници трке Рудиша се издваја, а Бос отпада из конкуренције за медаље, јер га прелази и Махлуфи у потери за Рудишом, али је за то било касно. Клејтон Мерфи је са шетог места успео да стине Боса и узме му и брозану медаљу.

Рудишин резултат је једанаесто његово најбоље време, а само четворица такмичара имају бољи резултат од овог времена на светској раннг листи свих времена. Ако се рачуна период од 2012.  када је Рудиша поставио светски рекорд, до данас, ово је најбољи резултат. Резултат Махалуфија је нови алжирски рекорд и 17. најбољи резултат на светској ранг листи свих времена. На истој листи Мерфијев резултат је 31. а  он је 3. преставник САД у историји. Рудиша се први после 50 година придружио Британцу Дагласу Лоу (1924. и 1928),  Американцу Малу Витфилд (1936. и 1948) и Новозеланђанину Питеру Снелу (1964. и 1968) са две узастпне победе на олимпијским играма у у трци на 800 метара за мушкарце.

Рекорди пре почетка такмичења

Најбољи светски резултати у 2016. години 
Десет најбољих такмичара на 800 метара 2016. године пре почетка такмичења (12. августа 2016), имали су следеће пласман на светској ранг листи.

Такмичарке чија су имена подебљана учествују на ЛОИ.

Сатница 
Сатница такмичења на сајту ИААФ

Освајачи медаља

Резултати

Квалификације 
У квалификацијама такмичари су подењени у 7 група. За полуфинале су  се пласирала прва тројица из сваке групе (КВ) и 3 на основу постигнутог резултата (кв),

 Подебљани резултати личних рекорда означавају да је тај резултат и национални рекорд

Полуфинале

Финале

Референце

Спољашње везе 
 Комплетна сатница и резултати атлетских такмичења на ЛОИ 2016. сајт ИААФ

Атлетика на Летњим олимпијским играма 2016.
Трка на 800 метара на Летњим олимпијским играма